Observation (von lat. observatio) steht für:

  Observation, verdeckte, zielgerichtete und systematische Beobachtung
Observation (Analysemuster), Analysemuster in der Softwaretechnik
 Beobachtung
 Überwachung
 Observationsstudie (Beobachtungsstudie), siehe Klinische Studie

Siehe auch:
 Observation Bluff, Kliff auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Observation Hill, Hügel auf der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis
 Observation Island